Ładunek materiału wybuchowego - określona ilość materiału wybuchowego przygotowanego do wysadzenia. W zależności od kształtu rozróżnia się ładunki:
 skupione,
 wydłużone,
 złożone,
 kumulacyjne.

Wojska inżynieryjne